Pantana ima više značenja:
 Pantana, Ancona
 Pantana, Cosenza
 Pantana, Frosinone
 Pantana, Rieti
 Pantana, Salerno